Андре́й Льво́в:
 Львов, Андрей Лаврентьевич (1751—1823) — генерал-майор, тайный советник, сенатор.
 Львов, Андрей Степанович (1905—1976) — советский языковед.